goniec – figura szachowa
 kurier – osoba zajmująca się przenoszeniem listów, korespondencji, rozkazów
 goniec – część krosna tkackiego
 Zobacz też
 Goniec Polski